Недя́лков — фамилия.
 Недялков, Антон (род. 1993) — болгарский футболист.
 Недялков, Аркадий Демьянович (1923—1982) — советский писатель-натуралист, автор книг о работе ловца змей.
 Недялков, Борис (род. 1993) — болгарский гребец-байдарочник.
 Недялков, Владимир Петрович (1928—2009) — советский и российский лингвист, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН.
 Недялков, Игорь Владимирович (1951—2021) — российский лингвист, профессор СПбГУ, сын В. П. Недялкова.
 Недялков, Георги (род. 1989) — болгарский футболист.
 Недялков, Христо (1864—1943) — болгарский подпоручик, герой Первой мировой войны.

 Недялкова, Анжела (род. 1991) — болгарская актриса.
 Недялкова, Калина (род. 2001) — болгарская лыжница.
 Недялкова, Нели (род. 1974) — болгарская бадминтонистка.
 Недялкова, Полина (1914—2001) — болгарский военный деятель, первая женщина-генерал в истории Болгарии, Герой Социалистического Труда НРБ.